Henri Dunant
J. Henry Dunant (schip)
Henri Dunant (trein)